Bernard Maccario, né le  à Toulon (Var), est un inspecteur d'académie honoraire, ancien enseignant d’éducation physique, fortement engagé dans la vie sportive et les structures territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

À ce double titre, il a été directeur de la candidature de Nice pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 et directeur des Jeux de la Francophonie de 2013. En 2016, il devient président du conseil d'administration du CREPS Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'association des amis du musée du Sport.

Études et formation 

Après une scolarité primaire à la fondation Don Bosco et secondaire au lycée Dumont-d'Urville de Toulon, ses études supérieures à l'Institut régional d'éducation physique (IREP) de Marseille le mènent au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), qu'il obtient en 1972.

En 1977, Bernard Maccario reprend deux années d'études à l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), dont il sort diplômé en 1979. Inscrit également en  cycle à l'université Paris-VIII, il y obtient un doctorat en sciences de l'éducation en 1980 sous la direction des professeurs Daniel Hameline et Georges Vigarello.

Ancien espoir du comité Côte d’Azur de basketball, Bernard Maccario a porté les couleurs du Club sportif toulonnais puis du Stade Marseillais Université Club (SMUC).

Parcours professionnel

Éducation nationale 
Bernard Maccario enseigne l’éducation physique en collège de 1972 à 1977. Deux ans plus tard, à sa sortie de l’, il est nommé à la direction départementale de la jeunesse et des sports des Bouches-du-Rhône, où il prend en charge, de 1979 à 1981, la formation continue des professeurs d’éducation physique. Reçu major du concours de recrutement des inspecteurs départementaux de l’éducation nationale lors de la session de 1981, il exerce cette fonction en circonscription d’enseignement primaire de 1983 à 1989 à Millau et Toulouse puis en tant que directeur de l’école normale Cabessut de Cahors de 1989 à 1992.

Intégré dans le corps des inspecteurs d’académie, il est successivement directeur-adjoint de l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Toulouse de 1992 à 1994, directeur-adjoint des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin, directeur-adjoint de l’école supérieure des personnels d’encadrement du ministère de l'Éducation nationale puis sous-directeur à la direction de l’enseignement scolaire (DESCO) chargé des enseignements des écoles et des formations générales et technologiques des collèges et lycées. Il est ensuite directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du territoire de Belfort de 1997 à 1999 de l’Essonne en 1999 et des Alpes-Maritimes en 2004.

Fonction territoriale 
Détaché dans la fonction territoriale à partir de 2007, il occupe successivement les fonctions de directeur général-adjoint des services puis directeur de cabinet-adjoint du président du conseil général des Alpes-maritimes de 2007 à 2009 et directeur général-adjoint des services de la ville de Nice de 2008 à 2010 ; à ce titre, il lui revient de piloter la candidature de la ville de Nice pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Il est ensuite directeur de cabinet de Christian Estrosi de 2010 à 2012 puis directeur général adjoint chargé des services de la métropole Nice-Côte-d'Azur de 2012 à 2013.

Autres engagements 
Bernard Maccario est directeur général du comité national des  Jeux de la francophonie (CNJF) de Nice en septembre 2013, où il doit gérer une situation difficile. Il est adjoint au maire de Beaulieu-sur-Mer de 2014 à 2019, président du conseil d'administration du CREPS Provence Alpes Côte d'Azur depuis 2016, président de l’Association des Gladiateurs du musée national du Sport depuis 2016 et vice-président du comité de Villefranche-sur-Mer de la Société des membres de la Légion d'honneur. Membre du comité directeur de la Ligue Provence-Alpes-Côte-d’Azur de basket-ball de 2016 à 2019, il a exercé des fonctions d’expertise auprès de la Fédération française de basket-ball (FFBB). Il préside depuis 2018 le Nice Côte d'Azur International FICTS Festival et depuis 2020 le Cercle Pierre de Coubertin Provence Alpes Côte d’Azur. Le 16 juillet 2021 il est élu président du comité PACA-Corse-Monaco des Joinvillais.

Publications 
Bernard Maccario a publié plusieurs ouvrages relatifs à l'évaluation qui a fait l'objet de sa thèse de doctorat :
 .
 . Traduit en espagnol aux éditions Lidiun en 1989.
 .
 .

 trois publications entre 1986 et 1991 dans la Revue française de pédagogie et d'autres référencées à l'international. Ses travaux dans ce domaine font référence.
Il se consacre également à des conférences relatives à l'histoire du sport sur laquelle il a publié plusieurs ouvrages :
 .
 .
 .
 .

Notoriété et distinctions 
Inspecteur d'académie honoraire, Bernard Maccario est :
  ;
  ;
  ;
 .

Notes et références

Liens externes 
 
 

Dirigeant sportif français
Docteur de l'université Paris VIII
Olympisme français
Naissance en février 1950
Naissance à Toulon
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Commandeur des Palmes académiques
Titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Comité Coubertin